Breguet puede hacer referencia a:

Apellido:
 Abraham Louis Breguet,  relojero e inventor suizo (1747-1823)
 Louis Breguet,  físico y relojero francés (1804-1883)
 Louis Charles Breguet,  diseñador aeronáutico francés (1880–1955)
(Estas tres personas de apellido Breguet son familia: Abraham Louis es abuelo de Louis, y tatarabuelo de Louis Charles)  

Empresas:
 Breguet (relojería), empresa relojera francesa
 (Fundada por Abraham Louis Breguet, y continuada por Louis Breguet)  
 Breguet Aviation, empresa aeronáutica francesa 
(Fundada por Louis Charles Breguet)